Veliko Selo (Crniće), een plaats in de Servische gemeente Crniće
 Veliko Selo (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica
 Veliko Selo (Palilula), een plaats in de Servische gemeente Palilula
 Veliko Selo (Pirot), een plaats in de Servische gemeente Pirot